

Biografia 
Era il primogenito di Henry Seymour, Lord Beauchamp e di Mary Capell.

Rimase orfano a pochi mesi di vita ad ereditò il ducato di Somerset alla morte del nonno William Seymour, II duca di Somerset nel 1660.

Morì nel 1671 a diciassette anni, celibe e senza eredi. Il titolo passò allo zio paterno John

Voci correlate 
Seymour (famiglia)
Regno d'Inghilterra

William
William